Semierycina tenera är en musselart som först beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1881.  Semierycina tenera ingår i släktet Semierycina och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
tenera